perymetr – w nomenklaturze wojskowej oznacza pole widzenia żołnierzy od punktu obserwacji do najdalej wysuniętego punktu na horyzoncie
 perymetr – w okulistyce perymetrem nazywa się aparat do badania pola widzenia
 Perymetr – radziecki strategiczny system komunikacyjny wojsk rakietowych.